Сентрейлия () имеет следующие значения:

Города

Канада
 Сентрейлия (Онтарио)

США
 Сентрейлия (Калифорния)
 Сентрейлия (Иллинойс)
 Сентрейлия (Айова)
 Сентрейлия (Канзас)
 Сентрейлия (Миссури)
 Сентрейлия (Нью-Йорк)
 Сентрейлия (Оклахома)
 Сентрейлия (Пенсильвания) — место горения 48-летнего подземного пожара
 Сентрейлия (Техас)
 Сентрейлия (Вирджиния)
 Сентрейлия (Вашингтон)
 Сентрейлия (Западная Вирджиния)